Südharzbahn ist die Bezeichnung für 
 eine Eisenbahnstrecke zwischen Northeim und Nordhausen, siehe Südharzstrecke
 eine Eisenbahngesellschaft: Südharz-Eisenbahn-Gesellschaft
 eine Tochtergesellschaft der Westfälischen Almetalbahn: Südharzeisenbahn